Mecerreyes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mecerreyes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Mecerreyes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar